Schwarzkopf är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Schwarzkopf
 Elisabeth Schwarzkopf
 Lilli Schwarzkopf
 Norman Schwarzkopf

Geografi

Schweiz 

 Chapütschin, bergstopp, Graubünden, Prättigau/Davos District,

Österrike 

 Schwarzkopf (Venedigergruppe), bergstopp i förbundsländerna Salzburg och Tyrolen,

Övrigt 
 Schwarzkopf (varumärke), ett varumärke för hårvårdsprodukter

Tyska efternamn